Kaiwhekea is een geslacht van uitgestorven zeereptielen, behorend tot de groep plesiosauriërs. Het leefde in het Laat-Krijt (Maastrichtien, ongeveer 70 miljoen jaar geleden) en zijn fossiele resten zijn gevonden in Nieuw-Zeeland.

Beschrijving 
Het algemene uiterlijk van dit dier was vergelijkbaar met dat van typische plesiosauriërs: lange nek, kleine kop, kort en gedrongen lichaam, vier vinvormige poten en korte staart. De schedel was echter nogal eigenaardig: kort en hoog, voorzien van een robuuste structuur en korte en dunne tanden; wanneer de mond gesloten was, moesten deze elkaar kruisen. De nek was beweeglijk en stelde het dier in staat een opmerkelijke verscheidenheid aan bewegingen in alle richtingen uit te oefenen, zelfs al was het niet vergelijkbaar met die van slangen. De grootte van het dier was aanzienlijk en in het leven moest het de lengte van zeven meter bereiken.

Classificatie 
Kaiwhekea, voor het eerst beschreven door Cruickshank en Fordyce in 2002, werd aanvankelijk ingedeeld in de familie Cryptoclididae, een groep plesiosauriërs met een kenmerkende schedel die typisch is voor het Engelse Jura. Het gebit was dat van een typische cryptoclidide; de aanwezigheid van Kaiwhekea in de bodems van het Laat-Krijt van Nieuw-Zeeland suggereerde daarom dat deze dieren vele miljoenen jaren op het zuidelijk halfrond hebben overleefd, zoals blijkt uit andere soortgelijke dierlijke overblijfselen (Morturneria en Aristonectes). Verdere studies gaven echter aan dat Kaiwhekea en haar naaste familieleden deel uitmaakten van een gespecialiseerde elasmosauride clade die bekend staat als Aristonectinae, waarvan de leden voorzien waren met tanden die vergelijkbaar waren met die van oude cryptoclididen (Otero et al., 2016).

Levensstijl 
Vanwege de morfologie van de nek en het hoofd van dit dier, geloven geleerden dat het een roofdier was van middelgrote dieren zoals vissen en koppotigen (vandaar de naam Kaiwhekea, wat in het Māori 'inktviseter' betekent). De oogkassen van dit dier waren opmerkelijk groot, wat suggereert dat zijn leefgebied bestond uit diepe wateren waar licht schaars was.

Plesiosauria